Disparate puede referirse a:
 Hecho o dicho contrario a la razón.
 Barbaridad.
 Lenguaje soez (en Bolivia).
 Los disparates, serie de grabados de Goya.